{{Провинция Индонезии
|Русское название=Центральная Ява
|Оригинальное название=
|Страна=Indonesia
|Герб= 

|Девиз= "Prasetya Ulah Sakti Bhakti Praja"(Javanese, "A vow of devotion with all might to the country")|Столица=Семаранг
|Население= 36 516 035 (2020)
|Площадь= 32 801 км²     
|Часовой пояс=WIB (UTC+7)
|Народы= яванцы (98 %), сунды (1 %), китайцы, арабы
|Религия=ислам (около 96 %), протестантство (2 %), католичество, буддизм, индуизм, яванские верования
|Языки = индонезийский, яванский, сунданский
|Губернатор=Ганджар Праново
|Сайт=
|Карта= IndonesiaCentralJava.png|}}

Центральная Ява () — провинция в Индонезии, на острове Ява.

Расположенная в центре острова, Центральная Ява граничит с провинциями Западная Ява и Восточная Ява. Небольшая территория на юге, со всех сторон окруженная Центральной Явой, выделенная в особый субъект — Особый Округ Джокьякарта.

Население — 36 516 035 чел. (2020 год). Административный центр — город Семаранг.

 Рельеф 
За исключением узкой полосы низменностей вдоль южного и северного побережья, всю центральную часть региона занимают горные хребты. На западе расположен активный стратовулкан Сламет, а чуть дальше, на восток от него — комплекс вулканов Диенг. На востоке расположены вулканы Мерапи (самый активный вулкан в Индонезии) и Мербабу. Вдоль границы с Восточной Явой расположен массив Лаву.

 Административное деление 

Центральная Ява подразделяется на 29 округов (kabupaten) и шесть городских муниципалитетов (kota).
 

 Примечания 

 Литература 
 Tourist (printed information) Backshall, S. et all (1999) Indonesia, The rough guide London ISBN 1-85828-429-5. Central Java — pp. 153—231
 Cribb, Robert (2000) Historical Atlas of Indonesia London: Curzon Press
 Dalton. B. (1980’s) Indonesia Handbook various editions — Central Java.
 Geertz, C. (1960) The Religion of Java University Of Chicago Press 1976 paperback: ISBN 0-226-28510-3
 Hatley, Ron et al. (1984) Other Javas: away from the kraton Clayton: Monash University
 Vaisutis. Justine et al. (2007) Indonesia (Guidebook)'' Eighth edition. Lonely Planet Publications Pty Ltd, Footscray, Victoria ISBN 978-1-74104-435-5

Ссылки